El sitio de Urgench (mayo de 1220) fue un asedio librado en el contexto de la invasión mongola de Corasmia.

Después de destruir Samarcanda, los mongoles siguieron a Urgench. Jochi lo hacía desde el norte y Gengis Kan, Ogodei y Chagatai por el sur. Entre tanto, la madre del sah Mohamed II de Corasmia, Turkan Khatun, era gobernadora de la ciudad. Enterada de la derrota de su hijo huyó pero fue capturada y enviada a Mongolia. Después de estos eventos el general del sah, Khumar Tegin, se proclamó sultán.

Los mongoles asaltaron los muros pero entonces se inició una feroz lucha casa por casa en la que tuvieron enormes pérdidas. Los mongoles usaron proyectiles incendiarios en un combate de siete días. Tampoco ayudó que Jochi fuera desplazado del mando por su padre y la rivalidad que demostraron Ogodei y Chagatai. Finalmente, 100.000 artesanos fueron capturados y enviados a Mongolia, las mujeres jóvenes y niños esclavizados y el resto masacrado. El erudito persa Juvayni dice que el kan ordenó a cada uno de sus 50.000 soldados traer 24 cabezas de los habitantes de la ciudad, un millón doscientos mil muertos, una de las muchas masacres del horrible genocidio que fue para Persia la invasión mongola, quedando completamente arrasada la antes riquísima provincia de Jorasán. En cambio, el sur resultó menos dañada, lo que permitió la rápida recuperación de Irán frente a Asia Central.

Referencias

Bibliografía 
 Boyle, John Andrew (2001). The Cambridge History of Iran. Tomo V. Cambridge University Press. ISBN 9780521069366.
 Howorth, Henry Hoyle (1876). History of the Mongols: The Mongols proper and the Kalmuks. Londres: Longmans, Green, and Company.
 Sykes, Percy (2013). A History Of Persia. Tomo II. Routledge. ISBN 9781136525971.
 Stone, Zofia (2017). Genghis Khan: A Biography. Vij Books India. ISBN 9789386367112.

Urgench
Urgench
Conflictos en 1220
Historia de Uzbekistán
Provincia de Corasmia
Jorezmitas